Nicola Padoin (1979) – calciatore italiano
 Silvio Padoin (1930) – vescovo italiano
 Simone Padoin (1984) – calciatore italiano